Чемпионат Боснии и Герцеговины по шахматам стал проводиться с 2005 года.

В первом чемпионат приняли участие шесть боснийских шахматистов и четыре сербских.

Хронологическая таблица

Примечания 

Босния и Герцеговина
Шахматы
Шахматы в Боснии и Герцеговине